Gośniewice est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Gośniewice, village de la gmina de Jasieniec, dans la voïvodie de Mazovie
 Gośniewice, village de la gmina de Warka, dans la voïvodie de Mazovie